

Évangélique (adjectif) 
 .
 du grec ευ-άγγελον (eu-ággelon, litt. « bon message », p. ext. « bonne nouvelle »), et qui désigne de manière générale l'enseignement du christianisme. Les évangiles, livres de base de l'enseignement chrétien, ont été écrits au   et sont des récits de la vie de Jésus. 
 Exemple : Une vérité évangélique. C'est une vérité qui est tirée des évangiles.
 Expression :  : se dit d'une vérité compréhensible de tous, comme sont les évangiles, et qui est facilement expliquée.

Évangélique (adjectif et substantif) 
En tant qu'adjectif, le mot désigne donc une forme de christianisme qui se veut centrée sur les évangiles, ou sur la Bible en général, par opposition à d'autres formes supposées avoir d'autres fondements à côté de celui-ci.
 De nos jours, il désigne plus couramment les Églises et mouvements chrétiens évangéliques. Malgré les nuances dans les divers mouvements évangéliques, il y a un ensemble de croyances similaires pour les mouvements adhérant à la doctrine de l’Église de professants, dont les principaux sont l’anabaptisme, le baptisme et le pentecôtisme.
En tant que substantif, désigne une personne qui adhère à cette forme de christianisme, appelée christianisme évangélique (anglais evangelicalism, allemand Evangelismus avec majuscule) ou protestantisme évangélique, ou encore mouvance évangélique. 
 Après l'influence du rationalisme sur la théologie protestante, puis le Réveil, il désigne au  la partie du protestantisme qui opère un retour aux Écritures et à une piété individuelle. Il s'oppose alors à « libéral », au sein des Églises historiques ou en rupture avec elles.
 À l'époque de la Réforme, le mot désigne d'abord les cercles humanistes qui redécouvrent le texte original de la Bible, puis le protestantisme par opposition au catholicisme (fondé, lui, sur la Bible et la Tradition).

Voir aussi 
 Christianisme évangélique
 Alliance évangélique mondiale
 Évangile
 Évangélisation